

Antroponimi 
Rizzotto – cognome italiano variante di Ricci.

Persone 
Cosimo Rizzotto – aviatore italiano
Giuseppe Rizzotto – attore e commediografo italiano
Giulia Cassini Rizzotto – attrice e regista italiana
Placido Rizzotto – sindacalista italiano ucciso da Cosa Nostra